Lebel oder LeBel ist der Familienname folgender Personen: 
 Dominique Guillaume Lebel (1696–1768), französischer Kammerdiener
 Édouard LeBel (1865–1939), kanadischer Sänger

 Jean-Jacques Lebel (* 1936), französischer Künstler
 Louis Lebel (1831–1889), französischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Louis LeBel (* 1939), kanadischer Jurist, Richter am Obersten Gerichtshof von Kanada
 Nicolas Lebel (1838–1891), französischer Offizier und Waffentechniker
 Norman A. Lebel (1931–2003), US-amerikanischer Chemiker
 Óscar Lebel (1925–2016), uruguayischer Militär und Schriftsteller 

Siehe auch:
 Jakob Lebel, eine Apfelsorte
 Lebel Modell 1886, ein französisches Gewehr
 Trophée Robert LeBel, eine kanadische Eishockey-Trophäe
 Le Bel
 Lepel